Talagasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 107,61), 
 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,38), 
 Kecamatan Talagasari, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,45, long 107,09), 
 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,40, long 108,20), 
 Desa Talagasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,18, long 108,33), 

Robotskapade Indonesienförgreningar